Солотвин — селище міського типу, Івано-Франківська область, Богородчанський район.
 Солотвин — село, Волинська область, Ковельський район.

Див. також 
 Солотвине
 Солотвино